Хорр:
 Хорр — город в Иране, провинция Хузестан.
 Хорр, Билл (1880—1955) — американский легкоатлет, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Хорр, Маркус — американский легкоатлет